Studena est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Studena, une localité située dans la municipalité de Klana, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
Studena, un village situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ; 
Studena, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.